Grażyna Staniszewska (1936–2018) – polska aktorka
 Grażyna Staniszewska (ur. 1949) – polska polityk, poseł, senator i europoseł